Op het toernooi van Wimbledon in 1992 speelden de mannen in het dubbelspel van 22 juni tot en met 5 juli. De ongeplaatste Amerikaan John McEnroe en de Duitser Michael Stich wonnen het toernooi door in de finale de als vierde geplaatste Amerikanen Jim Grabb en Richey Reneberg met 5-7, 7-6, 3-6, 7-6, 19-17 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1992